Altes Magazin steht für

 Altes Magazin (Frankfurt am Main), auch Bücherturm genannt, ehemaliges Hochhaus in Frankfurt am Main
 Altes Magazin (Hannover), denkmalgeschütztes Gebäude in Hannover